

Населені пункти та їхні частини

 Єсьоново — село в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єсьоново — село в гміні Добре Място Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єсьоново — село в гміні Пшелевіце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Єсьоново — частина села Келпін у гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єсьоново — частина села Фальбож у гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єсьоново — частина села Єнджеєво в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Примітки